Avenida Boyacá puede referirse a las siguientes arterias viales:

Avenida Boyacá en Bogotá, Colombia.
Avenida Boyacá en Buenos Aires, Argentina.
Avenida Boyacá en Caracas, Venezuela.

También puede referirse a:
 Suba Avenida Boyacá estación del TransMilenio, Bogotá, Colombia.